El nombre propio Constantino hace referencia a varios artículos:

Nombre
Constantino (nombre)

Emperadores romanos 
 Constantino I el Grande
 Constantino II
 Constantino III (usurpador)
 Constantino III Heraclio
 Constantino IV el Joven
 Constantino V Coprónimo
 Constantino VI el Ciego
 Constantino VII Porfirogéneta
 Constantino VIII Porfirogéneta
 Constantino IX Monómaco
 Constantino X Ducas
 Constantino XI Paleólogo
 Tiberio II Constantino
 Constante II (Constantino)
 Symbatio Constantino (hijo de León V)
 Constantino (hijo de Teófilo)
 Constantino (hijo de Basilio I)
 Constantino Ducas (coemperador)
 Constantino Lecapeno
 Constantino Láscaris (?)

Papas 
 Constantino (papa)
Constantino II (antipapa)

Patriarcas de Constantinopla 
 Constantino I de Constantinopla
 Constantino II de Constantinopla
 Constantino III Leicudes
 Constantino IV de Constantinopla
 Constantino V de Constantinopla
Constantino VI de Constantinopla

Reyes de Armenia 

 Constantino I de Kajetia
 Constantino II de Kajetia
 Constantino I de Armenia (o Constantino III)
 Constantino II de Armenia (o Constantino IV)
 Constantino III de Armenia (o Constantino V)
 Constantino IV de Armenia (o Constantino VI)

Reyes de Escocia 
 Constantino I de Escocia
 Constantino II de Escocia
 Constantino III de Escocia

Reyes de Grecia 
 Constantino I de Grecia
 Constantino II de Grecia

Otros monarcas 

 Constantino I de Torres
 Constantino I de Georgia
 Constantino II de Georgia
Constantino Tij de Bulgaria

fi:Konstantinus